Toara fue referir a:

 Aconitum napellus;
 los toaras, pueblo indígena de Argentina.